Кантона:

 Кантона, Жоэль (род. 1967) — французский футболист, актёр.
 Кантона, Эрик (род. 1966) — французский футболист, актёр.
 Кантона (Мексика) — археологический памятник, руины доколумбова периода.